Cette page contient les pages d'homonymie de Khader et Khadr.

 Bichara Khader (1944-), un professeur palestinien à l'Université catholique de Louvain ;
 Jamal Khader (1964-), un théologien chrétien palestinien et professeur, prêtre catholique et militant pour la paix ;
 Karim Khader (2001-), un peintre égyptien ;
 Naïm Khader (1939-1981), un intellectuel palestinien chrétien ;
 Naser Khader (1963-), un homme politique danois ;
 U. A. Khader (1935-2020), un écrivain indien.

 ,  une famille arabo-canadienne connue pour ses liens avec Oussama Ben Laden et ses connexions avec Al-Qaïda ;
 Omar Khadr (1986-), un citoyen canadien ayant été emprisonné au camp de Guantánamo, à titre de détenu d'âge mineur, pendant une période de 10 ans.

Références